Saif (Kappa Orionis, κ Ori) – jedna z jaśniejszych gwiazd w gwiazdozbiorze Oriona 
 Saif – arabskie słowo oznaczające miecz
 Saif – imię męskie popularne na Bliskim Wschodzie.